Vornwald  heißen folgende geographische Objekte:

 Vornwald (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Vornwald (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Vornwald (Gemeinden Gallspach, Grieskirchen), Ortschaft von Gallspach und Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Vornwald (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Vornwald (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Vorwald (Begriffsklärung)
 Vormwald